Кукуш Олександр Георгійович (23 травня 1957, Київ)  — український математик, доктор фізико-математичних наук
Кілкіс () — місто в Греції, в області Македонія, столиця однойменного ному Кілкіс, слов'яни Балкан називають місто Кукуш